Mecze Mistrzostw Świata w grupie E odbywały się w dniach 15, 20 i 25 czerwca.

Drużyny z grupy E (Francja i Szwajcaria) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy F.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek

Mecze

Szwajcaria - Ekwador

Francja - Honduras

Szwajcaria - Francja

Honduras - Ekwador

Honduras - Szwajcaria

Ekwador - Francja

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014